Бра́унли () — фамилия. Известные носители:

 Браунли, Алистер (род. 1988) — британский триатлонист.
 Браунли, Джерри (род. 1956) — новозеландский политик.
 Браунли, Джонатан (род. 1990) — британский триатлет, серебряный призёр олимпийских игр.
 Браунли, Лоуренс (род. 1972) — американский оперный певец (тенор).
 Браунли, Марк (род. 1942) — новозеландский гребец.
 Браунли, Скотт (род. 1969) — новозеландский гребец.
 Браунли, Чед (род. 1984) — канадский кантри-музыкант и бывший хоккеист.
 Браунли, Ян (1932—2010) — английский юрист-международник.